Geodromicus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1857. Geodromicus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Geodromicus